Людо́вик (Луи, Лю́двиг) VII — имена нескольких европейских правителей:

 Людовик VII Молодой (1120—1180) — король Франции с 1137 года (династия Капетингов).
 Людвиг VII Бородатый (ок. 1368—1447) — герцог Баварско-Ингольштадтский с 1413 года
 Людвиг VII (ландграф Гессен-Дармштадта) (1658—1678) — ландграф Гессен-Дармштадта в 1678 году